The Host (2006), Zuid-Koreaanse horrorfilm uit 2006.
 Zielen (boek), sciencefictionroman van Stephenie Meyer.
 The Host (2013), verfilming van deze roman.